Albert de Saxe peut désigner :
 Albert  de Saxe (1175-1260), duc de Saxe de 1212 à 1260 ;
 Albert de Saxe (v. 1316-1390), philosophe allemand, évêque d'Halberstadt ;
 Albert III de Saxe (1443-1500) ;
 Albert de Saxe-Eisenach (1599-1644) ;
 Albert de Saxe-Teschen (1738-1822), duc de Teschen, co-gouverneur des Pays Bas Autrichiens ;
 Albert de Saxe-Cobourg-Gotha (1819-1861), époux et prince consort de la reine Victoria ;
 Albert de Saxe (1828-1902), prince de Saxe ;
 Albert Charles de Saxe (1875-1900), prince de Saxe